Ануфрієв Владислав Григорович (* 1937) — депутат ВР Казахської РСР 11—12-го скликань. Депутат ВР СРСР 11-го скликання. Народний депутат СРСР (1989—1991). Член ЦК КПРС у 1990—1991 роках.
 Ануфрієв Микола Іванович (* 1950) — ректор Київського інституту внутрішніх справ, заслужений юрист України.
 Ануфрієв Митрофан Олексійович (1921—2002) — підполковник РА, Герой Радянського Союзу.
 Ануфрієв Олександр Микитович (1911—1945) — латвійський баскетболіст, чемпіон Європи-1935.
 Ануфрієв Олександр Олександрович (1926—1966) — комі легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Ануфрієв Олександр Сергійович (* 1995) — білоруський футболіст, півзахисник клубу «Динамо-Берестя».
 Ануфрієв Олексій Микитович (1911—1945) — латвійський баскетболіст, чемпіон Європи 1935 року.

Також 
 Онуфрієв